Alhagie Drammeh ist der Name folgender Personen:

* Alhagie Drammeh (Politiker), gambischer Politiker (UDP) 
 Alhagie Drammeh (Leichtathlet) (* 1987), gambischer Leichtathlet